Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-3, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Rico WCT 1975